Спедзано () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде топонимов.
 Спедзано-Альбанесе — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Спедзано-делла-Сила — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Спедзано-Пикколо — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.